Lucerna steht für:

 Luzern (neulateinische, italienische bzw. rätoromanische Bezeichnung) 
 allegorische Verkörperung der Stadt und des Kantons Luzern, siehe Kantonsallegorie
 ein Dorf in der italienischen Gemeinde Aisone in der Region Piemont
 Lucerna (Automarke), ehemalige Schweizer Automarke
 (1935) Lucerna, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Palais Lucerna, ein Vergnügungskomplex am Wenzelsplatz in Prag

Lucerna ist der Familienname folgender Personen:
 Camilla Lucerna (1868–1960), österreichische Pädagogin, Philologin und Schriftstellerin
 Eduard Lucerna (1869–1944), österreichischer Komponist

Siehe auch:
 Luzernar